Алеман има више значења:

 Алеман, Алеман Вијехо (Сучил), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Алеман (Сан Андрес Заутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику